

Портедж — місто, штат Індіана
 Портедж — місто, штат Мічиган
 Портедж — місто, штат Нью-Йорк
 Портедж — місто, штат Пенсільванія
 Портедж — місто, штат Юта
 Портедж — місто, штат Вісконсин
 Портедж — селище, штат Огайо
 Портедж Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Портедж Тауншип — селище в окрузі Камерон, штат Пенсильванія
 Портедж Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія